Deiphobos ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:
 Deiphobos (Sohn des Priamos)
 Deiphobos von Amyklai, Sohn des Hippolytos